U-70:

Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-70 (1915)
 UB-70
 UC-70

Вторая мировая война 
 U-70 (1940)

См. также 
 У-70 — протонный синхротрон на энергию 70 ГэВ, сооружённый в 1967 году в Институте физики высоких энергий, Протвино.